Joaquinense – abitanti di São Joaquim da Barra
Joaquinense – abitanti di São Joaquim